Bolanden – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg
 Bolanden – ród